Aske kan henvise til flere artikler:

 Aske (mineralsk) – et restprodukt af en forbrænding
 Aske (navn) – navnet Aske
 Vulkansk aske – partikler mindre end 2 mm der slynges ud af en vulkan.
 Aske (ep) – en ep fra 1993 med det norske black metal-band Burzum